John Day (drukker), (c. 1522–1584), Engels Protestants drukker, ook bekend als John Daye
John Day (koopman),  Engels koopman, schrijver van een brief aan de "Lord Grand Admiral" referend aan het bestaan van het verloren boek Inventio Fortunata
John Day (toneelschrijver), Engels toneelschrijver (1574–ca. 1640)

John Day (Oregon), een plaats in Grant County in het noordwesten van de Amerikaanse staat Oregon
John Day River, een rivier in Oregon